

Geografia

Stoke (Cheshire East), Cheshire
Stoke (Cheshire West and Chester), Cheshire
Stoke (Plymouth), Devon
Stoke Canon, Devon
Stoke Fleming, Devon
Stoke Gabriel, Devon
Stoke Rivers, Devon
Stoke Abbott, Dorset
Stoke Orchard, Gloucestershire
Stoke (Hampshire), Hampshire
Stoke (Hayling Island), Hampshire
Stoke Charity, Hampshire
Stoke Bliss, Herefordshire
Stoke Edith, Herefordshire
Stoke Lacy, Herefordshire
Stoke Prior, Herefordshire
Stoke (Kent), Kent
Stoke Golding, Leicestershire
Stoke Rochford, Lincolnshire
Stoke Newington, Londra
Stoke Goldington, Milton Keynes
Stoke Ash, Norfolk
Stoke Ferry, Norfolk
Stoke Holy Cross, Norfolk
Stoke Doyle, Northamptonshire
Stoke Bardolph, Nottinghamshire
Stoke Bruerne, Nottinghamshire
Stoke Lyne, Oxfordshire
Stoke Row (Oxfordshire), Oxfordshire
Stoke Talmage, Oxfordshire
Stoke Dry, Rutland
Stoke on Tern, Shropshire
Stoke St. Milborough, Shropshire
Stoke Pero, Somerset
Stoke St Gregory, Somerset
Stoke St Mary, Somerset
Stoke St Michael, Somerset
Stoke-sub-Hamdon, Somerset
Stoke Trister, Somerset
Stoke-on-Trent, Staffordshire
Stoke-upon-Trent, Staffordshire
Stoke (Suffolk), Suffolk
Stoke Ash, Suffolk 
Stoke-by-Clare, Suffolk 
Stoke-by-Nayland, Suffolk 
Stoke d'Abernon, Surrey
Stoke next Guildford, Surrey
Stoke Heath (Worcestershire), Worcestershire

Stoke (Québec), Québec

Sport
Stoke City F.C.